Суперкубок Хорватії з футболу 2006  — 8-й розіграш турніру. Матч відбувся 19 липня 2006 року між чемпіоном Хорватії Динамо (Загреб) та володарем кубка Хорватії Рієкою.

Матч

Деталі

Посилання 
 Суперкубок Хорватії на rsssf 

2006
Хорватія
2006 у хорватському спорті